Aterramento (Wicca) — ato de dissipar o excesso de energia gerada durante um ritual e/ou prática mágica
 Aterramento marítimo — processo de colocação de terras ou areias onde antes havia mar ou água
 Terra (eletricidade) — conceito usado nos campos da eletricidade e da eletrônica como ponto de referência para um potencial elétrico nulo

Ver também 
 Aterragem ou aterrissagem
 Aterrissador
 Enterro

Desambiguação